Isortoq è:
Isortoq, villaggio della Groenlandia nel comune di Kujalleq
Isortoq, villaggio della Groenlandia nel comune di Sermersooq